Задне-Пилево — село в России, расположено в Клепиковском районе Рязанской области.

Входит в состав Макеевского сельского поселения.

География 
Село Задне-Пилево расположено примерно в 7 км к югу от центра города Спас-Клепики. Ближайшие населённые пункты — деревня Макеево к северу, деревня Ухино к востоку и посёлок Болонь к западу.

История 
Село Задне-Пилево впервые упоминается как деревня Угола (Угол), в начале XVII века в составе Старорязанского стана. Располагалось при реке Пре.

В XIX веке на территории Рязанского уезда было три населённых пункта с названием Пиливо:

 Переднее-Пиливо (ныне деревня Борисово);
 Пиливо (деревня Ухино);
 Заднее-Пиливо (бывшая деревня Угола).

Населённые пункты располагались практически в одном месте, и расстояние между ними было не более двух вёрст.

В 1862 году в Санкт-Петербурге вышел XXXV том издания «Списки населённых мест Российской империи», посвящённый Рязанской губернии. В этой книге приводятся следующие сведения:

Церковь во имя Святителя Иоанна 
Прошение о возведении в селе церкви в честь Святителя Иоанна было подано в 1901 году. В 1906 году церковь была построена и начала действовать. До этого Задне-Пилево оставалось в статусе деревни и входило в состав прихода церкви села Екшур (погост Старый Спас), чья церковь Преображения Господня впервые упоминается в окладных книгах 1676 года. В состав её прихода входило 16 деревень, в коих прихожан было: 1789 мужского пола, 1975 женского пола и 1068 душ раскольничьих, обоего пола.

Из статистических данных видно, что деревня Заднее-Пиливо (Угола) по количеству дворов и по численности населения превосходила все близлежащие населённые пункты, в том числе и погост Екшур, который являлся центром прихода.

Ватная фабрика 
В 1840 году Никифором Семёновым Дроздовым, в деревне была учреждена фабрика по производству ваты.

Фабрика имела 1 паровую машину в 6 лошадиных сил, производство на 10000 рублей и изготавливала 2000 пудов ваты. На фабрике работало 12 рабочих. В середине XX века фабрика была модернизирована и расширена, к ней была проложена ветка узкоколейной железной дороги от станции Пилево Рязанско-Владимирской узкоколейной железной дороги (разобрана в конце 90-х годов XX века).

В 1905 году деревня Заднее Пилево относилась к Спас-Клепиковской волости Рязанского уезда и имела 133 двора при численности населения 910 человек. Помимо Заднего Пилева, в ту же волость входили Переднее Пилево, Макарово тож, и Переднее Пилево, Борисово тож.

Население

Образование родов села 
Таблица № 1

Таблица № 2

Транспорт и связь 
Село связано с районным центром асфальтированной дорогой.

В селе имеется одноимённое сельское отделение почтовой связи (индекс 391023).

Примечания

Ссылки 
 Задне-Пилево Публичная кадастровая карта.
 «Sтарина» — сайт, посвящённый селу и его жителям.

Населённые пункты Клепиковского района